CashBill S.A. – krajowa instytucja płatnicza działająca pod nadzorem KNF świadcząca usługi umożliwiające dokonywanie i otrzymywanie wpłat za pośrednictwem internetu oraz z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Usługi świadczone przez firmę umożliwiają dokonanie płatności z wykorzystaniem:
 Płatności paypal
 Kart paysafecard
 Kart płatniczych
 Płatności mobilnych BLIK
 Premium SMS
 Przelewów bankowych
 Przelewów natychmiastowych (Pay-By-Link)
Jako pierwsza w Polsce wdrożyła i udostępniła do użytku portfel elektroniczny dla usług płatności SMS.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa CashBill

Polskie przedsiębiorstwa finansowe
Przedsiębiorstwa w Katowicach